Jacques Dorfmann peut faire référence à :

 Jacques Dorfmann (1945-), producteur et réalisateur de cinéma ;
 Jacques Dorfmann (1933-2017), arbitre de tennis ;